Wolmido Sports Club (em Hangul: 월미도체육단; em Hanja: 月尾島體育團) é um clube de futebol da Coreia do Norte.

Clubes de futebol da Coreia do Norte